Anachauliodes är ett släkte av insekter. Anachauliodes ingår i familjen Corydalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattennätvingar
Anachauliodes